Соревнования по гребля на байдарках и каноэ проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1990 года.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация каноэ (International Canoe Federation, ICF)
 
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры